De Indesit Champions League Volleybal is de belangrijkste Europese volleybalcompetitie. In dit kampioenenbal komen de belangrijkste Europese ploegen tegen elkaar uit. 
Deze competitie werd voor het eerst georganiseerd in het seizoen 1959-1960.

CSKA Moskou is recordhouder met 13 titels, VC Zenit Kazan behaalde 5 titels, Volley Modena en Sisley Treviso behaalden 4 titels. Drie ploegen wisten deze belangrijkste Europese competitie al 3 keer te winnen:  Rapid Boekarest, Dinamo Boekarest en Ravenna.

Winnaars van de CEV Champions League

Externe links 
 CEV Website
 All the winner, second and third with link to some results

Volleybalcompetitie